Шері́-Шартре́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 34 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шері-Шартрев на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шері-Шартрев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена